Термин стерилизација има више значења.
 Стерилизација (медицина) - хируршки поступак којим се мушкарац или жена чине неспособним за размножавање.
 Стерилизација (ветерина) - поступак у ветерини којим се животиња чини неспособном за размножавање.
 Стерилизација (микробиологија) - поступак уклањање микроорганизама из намирница приликом конзервисања намирница на температурама од 100-125 °C.
 Стерилизација (биологија) или стерилност - губитак способности биолошке репродукције услед повреде или болести.
 Стерилизација (економија) - означава монетарну политику чији је циљ сузбити негативне последице кретања на тржишту валута.
 Стерилизација (принудна) - је социјални програм који се појавио почетком двадесетог века, као део негативне еугенике, како би се размножавањем спречило ширење нежељених карактеристика неке јединке.